Atsiz ibn Muhammad ibn Anushtigin, khwarizmshah
 Atsiz ibn Uvak cap turcmà